El apellido Krakauer, que en alemán significa 'de Krakau', es decir, de Cracovia, puede referirse a:

 David Krakauer, músico estadounidense;
 Jon Krakauer, escritor y aventurero estadounidense.